Це список міст та містечок Словаччини.

Список міст Словаччини за населенням

Найбільші громади без статусу міста

Див. також 
 Словаччина

Примітки 

Словаччина

Списки:Словаччина